Gingrichpeut désigner :
 Ike Gingrich (1952-), acteur américain ;
 Newt Gingrich (1941-), homme politique américain ;
 Callista Gingrich (1966-), femme d'affaires et diplomate américaine, épouse de Newt Gingrich.

Homonymie de patronyme